Стивен Джон Соломон (, род. 24 июля 1963, Мельбурн) — австралийский шахматист, международный мастер (1990).

Чемпион Австралии 2008 г. (разделил 2—3 места вслед за игравшим вне конкурса Д. Античем). Серебряный призер чемпионатов Австралии 1984 (разделил 1—2 места с Д. Йохансеном и уступил в дополнительном матче), 1991 / 92 и 1997 / 98 (разделил 1—2 места с Я. Роджерсом и уступил в дополнительном матче) гг. Чемпион Австралии среди юниоров 1980 г.

В составе сборной Австралии участник десяти шахматных олимпиад (1984, 1988, 1990, 1992, 1996, 1998, 2004, 2008, 2010 и 2012 гг., в том числе в 1998 г. на 1-й доске).

Участвовал в дележе 2-го места в чемпионате Океании 2009 г.

Чемпион Квинсленда 2006, 2007, 2011, 2012 гг.

Победитель турниров серии «Гран-при Австралии» 1990, 1997, 1999, 2001, 2008, 2011, 2017, 2018, 2019 гг.

Победитель и призер ряда международных турниров.

Участник чемпионатов Содружества наций.

В 1997 г. был награжден медалью Л. Штейнера как лучший шахматист года в Австралии.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Стивена Соломона на шахматных олимпиадах

Шахматисты Австралии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам